Artilharia — mecanismo usado para descarregar um grande número de projéteis
Artilharia naval — mecanismo usado para descarregar um grande número de projéteis a partir de um barco
Jogo eletrônico de artilharia — jogo eletrônico de estratégia por turnos
Artillery — banda dinamarquesa de trash metal

Desambiguação